Este anexo é composto por uma lista de Alcaides-mores de Alter do Chão

Gonçalo Anes de Abreu, alcaide-mor de Alter do Chão * c. 1340
Fernão Gomes da Silva, alcaide-mor de Alter do Chão * c. 1420
Sebastião Rodrigues da Grã, alcaide-mor de Alter do Chão * c. 1450, 
Fernão da Silva, alcaide-mor de Alter do Chão * c. 1470
Pedro da Grã, alcaide-mor de Alter do Chão * c. 1480
Salvador de Brito Pereira, alcaide-mor de Alter do Chão * c. 1530
Salvador de Brito Pereira * c. 1610
Cristovão de Brito Pereira, alcaide-mor de Alter do Chão * c. 1635
Fernão Pereira de Brito, "o Coxo" * 1640
Fernando de La Cueva e Mendonça, alcaide-mor de Alter do Chão * bp 1671
João de Brito Pereira, alcaide-mor de Alter do Chão * bp 1684
Lourenço Mizurado, alcaide-mor de Alter do Chão e Sousel
Manuel de Tavora, alcaide-mor de Alter do Chão
Simão de Simas, alcaide-mor de Alter do Chão.

Alter Chao